Александер Насим Суккар Каньоте (; род. 12 августа 1995 года, Лима, Перу) — перуанский футболист, нападающий клуба «Универсидад Сан-Мартин» и сборной Перу.

Клубная карьера 
Суккар — воспитанник известной футбольной Академии Депортиво Кантолао. В 2014 году Александер подписал контракт с «Спортинг Кристал». 17 августа в матче против «Сьенсиано» он дебютировал в перуанской Премьере. В своём дебютном сезоне Александер стал чемпионом страны. В 2015 году для получения игровой практики Суккар на правах аренды перешёл в «Сьенсиано». 1 мая в матче против «Леон де Уануко» он дебютировал за новую команду. В этом же поединке Александер забил свой первый гол за «Сьенсиано». По окончании аренды он вернулся в «Спортинг Кристал». 24 февраля 2016 года в поединке против «Альянса Атлетико» Суккар забил свой первый гол за команду.

Летом 2016 года Александер перешёл в «Универсидад Сан-Мартин». В матче против «Кахамарки» он дебютировал за новую команду. 18 сентября в поединке против «Альянса Атлетико» Суккар забил свой первый гол за «Универсидад Сан-Мартин».

Международная карьера 
В 2015 году в составе молодёжной сборной Перу Суккар принял участие молодёжном чемпионате Южной Америки в Уругвае. На турнире он сыграл в матчах против команд Эквадора, Уругвая, Колумбии, Бразилии, а также дважды Парагвая и Аргентины. В поединках против эквадорцев, колумбийцев и парагвайцев Александер забил четыре гола.

8 июня 2017 года в товарищеском матче против сборной Парагвая Суккар дебютировал за сборную Перу.

Достижения 

Командные

 «Спортинг Кристал»
  Чемпионат Перу по футболу — 2014

Примечания

Ссылки 
 Статистика на soccerway
 Профиль на sports.ru

Футболисты Перу
Игроки сборной Перу по футболу (до 20 лет)
Игроки сборной Перу по футболу
Игроки ФК «Спортинг Кристал»
Игроки ФК «Сьенсиано»
Игроки ФК «Универсидад Сан-Мартин»